Agame bezeichnet:

 Agamen, eine Familie der Schuppenkriechtiere
 Agame (Äthiopien), eine historische Region im Norden Äthiopiens.
 Agamé, Arrondissement im Departement Mono in Benin